Die Divizia B 1947/48 war die neunte Spielzeit der zweithöchsten rumänischen Fußballliga. Mit Metalochimic Bukarest und Politehnica Timișoara stiegen zwei der vier Staffelsieger in die Divizia A auf.

Modus 
Die Divizia B wurde in vier Staffeln mit jeweils 16 Mannschaften ausgetragen. Die Sieger der vier Gruppen sollten in die Divizia A aufsteigen, schließlich spielten nur zwei Staffelsieger in der folgenden Saison erstklassig. In der nächsten Spielzeit wurde das Format erneut geändert. Daher stiegen alle Teams ab Platz Acht abwärts, sowie die beiden schlechtesten Siebtplatzierten (insgesamt 38 Vereine) in die Divizia C ab. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit am Saisonende entschied zunächst der direkte Vergleich.

Staffel 1 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 2 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 3 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Staffel 4 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich  – 3. Torquotient – 4. geschossene Tore

Weblinks 
 Saison 1947/48 auf romaniansoccer.ro (englisch)
 Divizia B auf rsssf.com (englisch)

Fußballsaison 1947/48
1947 48